Abako steht für:
 Abako (Motorrad), ein deutsches Motorrad der 1920er Jahre

Abako steht als Abkürzung für:
 Abako, eine kongolesische Partei, siehe Alliance des Bakongo

Siehe auch:
 Abaco

Abkürzung